Khoren Gueorguievitch Oganessian (en , en ), né le  à Erevan, est un footballeur soviétique et un actuel entraîneur arménien.

Biographie

Statistiques

Palmarès

De joueur 

En sélection
 Médaille de bronze aux Jeux olympiques : 1980 (Union soviétique).
 Champion d'Europe espoirs : 1976 (Union soviétique espoirs).
 International soviétique (34 sél., 6 buts) entre 1979 et 1989, dont 3 matchs en Coupe du monde et 1 but.
 International olympique russe (3 sél., 2 buts) en 1980.

En club
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique : 1975 (Ararat Erevan)

D'entraîneur 

 Champion d'Arménie : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (Pyunik Erevan)
 Vainqueur de la Coupe d'Arménie : 2002, 2004 (Pyunik Erevan)

Distinctions personnelles 
 Joueur en or de l'Arménie : 2003 (Jubilé de l'UEFA)

Notes et références

Liens externes 
 

Entraîneur arménien de football
Entraîneur soviétique de football
Footballeur arménien
Footballeur international soviétique
Naissance en janvier 1955
Naissance à Erevan
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1980
Sélectionneur de l'équipe d'Arménie de football
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur de l'Ararat Erevan
Joueur du FC Pyunik
Médaillé de bronze olympique soviétique